Latek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Latek, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Latek, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar